A Roxfort javasasszonya. Jól ért a különféle varázslatos gyógymódokhoz. Erős jellem, nem tűri ha a betegeit háborgatják.

Szerepe a könyvekben

Bölcsek köve 
A történet végén Harry Voldemort elleni harcában szerzett sérüléseit kell meggyógyítania.

Titkok kamrája 
Harry egy kviddicsbalesete miatt eltöri a karját, amiből utána Gilderoy Lockhart véletlenül minden csontját eltünteti. Madam Pomfrey pótcsontrapid segítségével visszanöveszti a fiú kezébe a csontokat. Később Hermionét visszaváltoztatja emberré, mivel a lány félig macskává változott a rosszul használt százfülé főzet miatt. A könyv végén Bimba professzor segítségével feléleszti a kővédermesztett áldozatokat a mandragórákból kevert orvossággal.

Azkabani fogoly 
A vonaton Harry elájul a dementorok miatt, ezért ahogy az iskolába ér Madame Pomfrey rögtön megvizsgája. Egy kviddicsmeccs után, amikor Harry leesik a seprűjéről megint a javasasszonyhoz kerül. A legvégén pedig ismét Madame Pomfrey gyógyítja meg Ronnal és Hermionéval együtt, miután a gyerekeket megtámadta egy csapat dementor. A javasasszony minden dementortámadás esetén csokoládét adott betegeinek, ugyanis ez a legjobb orvosságok ezekre a szörnyetegekre.

Tűz serlege

Főnix rendje

Félvér herceg

Halál ereklyéi

Pomfrey